На этой странице представляет Список австралийских штатов и территорий по численности населения.

Численность населения

Плотность населения

См. также 
 Список австралийских штатов по ВВП

Штаты
Население Австралии
Списки:Австралия